Armida – bohaterka poematu Torquato Tasso pt. Jerozolima wyzwolona
 Armida – imię żeńskie
 Armida – opera Antonio Sacchiniego
 Armida – opera Antonio Salieriego
 Armida – opera Antonína Dvořáka
 Armida – opera Franza Josepha Haydna
 Armida – opera Gioacchina Rossiniego
 Armida – opera Jean-Baptiste’a Lully’ego
 Armida – opera Josefa Myslivečka
 Armida – opera Christopha Willibalda Glucka
 Armida – planetoida o numerze katalogowym 514

Zobacz też 

 Armida De Tolle – fikcyjna postać z serialu telewizyjnego Plac Hiszpański (Piazza di Spagna)
 Aculepeira armida – gatunek pajęczaka z rodziny krzyżakowatych
 Arsenura armida – gatunek motyla z rodziny pawicowatych
 Rinaldo i Armida – obraz Antona van Dycka
 „Armide” – nazwa francuskich okrętów